PMG pode se referir a:

 PMG - código aeroportuário IATA do Aeroporto Internacional de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul;
 Pat Metheny Group - uma banda de jazz fusion.

Desambiguação